Препроцессор GPRE — компьютерная программа для операционных систем UNIX, GNU/Linux и Microsoft Windows, осуществляющая перевод команд языков Embedded SQL и Dynamic SQL в выражения базового языка программирования.

Поддерживаемые базовые языки программирования включают Ада, КОБОЛ, Фортран, Паскаль, Си и Си++. GPRE был разработан фирмой Borland и изначально поддерживал только производимую ей СУБД Interbase. GPRE используется также для СУБД в Firebird.

Примечание 

SQL
Препроцессоры